Дже́мини (, от  близнецы) может означать:
 Джемини — астрономическая обсерватория.
 Джемини — космическая программа США.
 Джемини — американский пилотируемый космический корабль.
 Gemini — программное приложение для управления качеством программного обеспечения.
 Джемини — канадская кино-премия, вручавшаяся с 1986 по 2011 год.

См. также 
 Gemini
 Близнецы (значения)